Raphaelskirche heißen nach dem Erzengel Raphael benannte Kirchengebäude:

Deutschland 
 St. Raphael (Berlin)
 St. Raphael (Cleebronn) 
 St. Raphael (Frankfurt am Main)
 St. Raphael (Heidelberg)
 St. Raphael (List)
 St. Raphael (München)
 St. Raphael (Neudietendorf)
 St. Raphael (Parsau)
 St. Raphael (Steppach bei Augsburg)
 St. Raphael (Wolfsburg)
 Sankt Raphael (Wuppertal)

Frankreich 
 St-Raphaël (Berthez), Département Gironde
 St-Raphaël (Saint-Raphaël), Département Var

Italien 
 Anzolo Rafael, Venedig

Österreich 
 ehemalige Seelsorgestation St. Rafael, Wien

Weitere Länder 
 St. Raphael (Tamit), Ägypten
 Catedral de Nuestra Señora del Pilar y San Rafael in Melo, Uruguay
 Mission San Rafael Arcángel in San Rafael (Kalifornien), USA

Liste (Kirchen nach Patrozinium)